Le ministère du Développement régional () est le département ministériel chargé de la politique régionale, du logement, de l'aménagement du territoire et du tourisme en Tchéquie.

Il est dirigé depuis le  par le pirate Ivan Bartoš.

Historique

Organisation

Attributions

Liste des ministres

Références

Liens externes 
 
 
 
  Site du ministère du Développement régional

Republique tcheque
Republique tcheque
Organisme fondé en 1996
Développement régional